Ми́льчин (Ми́льчина) — еврейская, а также белорусская и украинская фамилия, от названия населённых пунктов Мильча или Емильчино.

Известные носители 
 Мильчин, Абрам Пейсахович (1912—1994) — советский скульптор.
 Мильчин, Аркадий Эммануилович (1924—2014) — советский и российский книговед, издательский работник, лексикограф. Отец В. А. Мильчиной.
 Мильчин, Исаак Иосифович (1894—1941) — советский живописец и график.
 Мильчин, Константин Аркадьевич (род. 1980) — российский литературный критик, журналист. Сын В. А. Мильчиной, внук А. Э. Мильчина.
 Мильчин, Лев Исаакович (1920—1987) — советский режиссёр и художник мультипликационного кино, педагог, заслуженный художник РСФСР.
 Мильчина, Вера Аркадьевна (род. 1953) — советский и российский историк литературы, переводчица, комментатор. Дочь А. Э. Мильчина.

Примечания